Stepanovic peut désigner :

 Stepa Stepanović : un militaire et homme politique serbe (1856-1929)
 Slađana Stepanović : handballeuse serbe

Homonymie de patronyme